Теренциан () — мужское имя. Известные носители:
 Теренциан из Тоди (казнён в 118) — епископ Тоди, святой
 Теренциан Мавр (конец II века) — древнеримский грамматик